Um dos nomes de Deus no judaísmo
 Elá (rei de Israel)
 Elá (Edom) — um membro do clã edomita
 Vale de Elá — situado a oeste de Jerusalém, onde o David bíblico lutou com Golias
 In the Valley of Elah  — ilme de 2007

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos